Edestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Edestjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (44 ha)
Edestjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn